Сезон Формулы-1 1959 года — 10-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся FIA. Чемпионат прошёл с 10 мая по 12 декабря и состоял из 9 этапов.

Общие сведения о регламенте чемпионата

Личный зачёт 
Очки зарабатывали первые пять лучших участников гонки, которые получали 8, 6, 4, 3, 2 очков соответственно. Дополнительно гонщик зарабатывал 1 очко за самый быстрый круг гонки. В личном зачёте гонщиков учитывались результаты 5 лучших гонок чемпионата.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 8, 6, 4, 3, 2 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты 5 лучших гонок. Не учитывались результаты гонки «500 миль Индианаполиса».

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com
 Статистика сезона, включая внезачётные Гран-при на the-fastlane.co.uk

Сезоны Формулы-1